Elena Soboleva (1982) – atleta russa
 Elena Soboleva (1992) – sciatrice russa